Украинское реестровое казачество (УРК) — общественная организация украинских казаков. Зарегистрирована Министерством юстиции Украины 8 июля 2002 года; является одной из 11-ти (по другим данным, 24-х) казачьих общественных организаций, зарегистрированных Министерством юстиции Украины как всеукраинские. Имеет свои гимн, флаг, эмблему, знаки различия и награды.

Возникновение 
УРК считает себя правопреемником и продолжателем традиций реестрового казачества Украины. В 2002 году общественное собрание, большую часть которого составляли отставные военные, ранее бывшие членами организации «Украинское казачество» (УК) (вместе с будущим гетманом УРК, занимавшим в УК одну из руководящих должностей), создало организацию «Украинское реестровое казачество» (УРК) и утвердило должность гетмана. Инициаторами стали бывшие члены Кальмиусской паланки УК: А.Шевченко, экс-атаман паланки В.П.Каленяк, атаман Мариупольского полка В.Е.Муравьев. ВОО УРК была зарегистрирована в Минюсте Украины 8 июля 2002 года.

Новая организация фактически создала раскол в общественной организации УК. На должность гетмана собрание единогласно избрало инициатора создания УРК, известного учёного, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины, доктора технических наук, профессора Анатолия Ивановича Шевченко. В.Муравьев возглавил Отдельный Южный Приазовский округ УРК, позже стал заместителем гетмана.

Девиз «Украинского реестрового казачества»:
К сильному государству и благополучию народа Украины — через духовность и патриотизм каждого человека

Структура и численность 

По данным сайта организации, в УРК зарегистрированы и действуют областные, городские, районные казачьи организации во всех областях Украины, в Автономной республике Крым, Киеве и Севастополе. Органы управления состоят из Генерального штаба УРК в Киеве, штабов УРК в областях, городах и районных центрах.

Деятельность 

Направления деятельности УРК: духовно-идеологическое, научно-образовательное, национальное, экономическое, социальное и военное. «Украинское реестровое казачество» проводит активную международную деятельность. Подразделения организации действуют в США, Австралии, Японии. Согласно данным УРК, главной целью работы в данном направлении для неё является презентация Украины на международном уровне как независимого и демократического государства.

24 марта 2004 года делегация «Украинского реестрового казачества» была принята в Ватикане папой римским Иоанном . Иоанн , приветствуя делегацию, отметил, что искренне желает украинскому народу добра и согласия и передал Божье благословение «Украинскому реестровому казачеству» и всему народу Украины.

24 марта 2005 года делегация УРК встретилась в патриаршей резиденции с Патриархом Московским и всея Руси . В ходе встречи обсуждались проблемы православной церкви на Украине, а также вопрос укрепления дружбы между православными народами Украины и России. Предстоятелю РПЦ была вручена хрустальная булава как символ духовной власти и уважения.

Награды 
В соответствии с Положением о награждении, орденами УРК награждаются государственные, церковные и политические деятели, граждане Украины и других государств, лица рядового и начальствующего состава УРК, которые внесли значительный вклад в укрепление государственной независимости Украины, возрождение исторических, культурных, духовных и патриотических традиций украинского народа, укрепление дружественных межгосударственных связей и сотрудничества. По Положению, награждение проводится в следующем порядке: сначала орденом , затем , затем . В исключительных случаях, за особые заслуги, допускается награждение с нарушением существующего порядка по решению Рады генеральной старшины УРК.

Примечания

Литература 
 Основные документы, регламентирующие работу «Украинского Реестрового Казачества» // Авт.-сост. В. А. Михеев, В. Н. Хвостиченко. — К.: ИПИИ «Наука і освіта», 2007.

Ссылки 
 Патриарх Алексий принял делегацию украинских казаков
 «Украинское реестровое казачество» подсобит морякам компьютерами, инвесторами и укреплением государственности в Крыму
 «Украинское реестровое казачество» поддержало Израиль
 В Севастополе прошел Большой совет «Украинского реестрового казачества»
 Реестровые казаки посягают на бюджет
 Реестровые казаки возьмут шефство над военными моряками
 «Украинское реестровое казачество» пополнило ряды своих придунайских сподвижников
 Казак казака видит издалека. 
 Характерный альянс. Об униатском реестре украинского казачества
 Украинскую границу будут охранять казаки

Общественные организации Украины
Реестровое казачество
Военизированные организации Украины